Giappone
 Toshima – villaggio della prefettura di Kagoshima
 Toshima – quartiere di Tokyo
 Toshima – villaggio della sottoprefettura di Ōshima
 Isola di Toshima – isola delle Isole Izu